Бродерсби:

 Бродерсби — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург.
 Бродерсби — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Рендсбург-Экернфёрде.